Alpine steht für:
 Alpine Electronics, japanische Firma
 Alpine-Energie, Energieinfrastruktur- und Funknetzbauer
 Alpine Holding, ein ehemaliges österreichisches Bauunternehmen
 Hosokawa Alpine, ein in Augsburg ansässiger Hersteller von verfahrenstechnischen Maschinen
 Österreichisch-Alpine Montangesellschaft, heute Teil der voestalpine AG
 Alpine (E-Mail-Programm), ein E-Mail-Programm
 Alpine (Automobilhersteller), ein französischer Sportwagenhersteller (1973 von Renault übernommen)
 Sunbeam Alpine, ein Automodell von Sunbeam
 The Alpine, eine dänische Rockband
 Alpine Linux, eine Linux-Distribution
 das Rufzeichen der Fluggesellschaft EasyJet Europe
 Alpine (Ziegenrasse), eine Ziegenrasse, siehe Liste von Ziegenrassen

Geographische Objekte:
 Alpine County, Verwaltungseinheit in Kalifornien, Vereinigten Staaten
 Alpine Shire, Verwaltungseinheit in Australien

Orte in Kanada:
 Alpine (Manitoba), Kanada

in den Vereinigten Staaten:
 Alpine (DeKalb County, Alabama)
 Alpine (Talladega County, Alabama)
 Alpine (Alaska), im North Slope County
 Alpine (Arizona), im Apache County
 Alpine (Clark County, Arkansas)
 Alpine (Pulaski County, Arkansas)
 Alpine (Chaffee County, Colorado) – nicht mehr existent
 Alpine (Rio Grande County, Colorado)
 Alpine (Highlands County, Florida)
 Alpine (Hillsborough County, Florida)
 Alpine (Georgia), im Chattooga County
 Alpine (Idaho), im Adams County
 Alpine (Illinois), im Cook County
 Alpine (Indiana), im Fayette County
 Alpine (Los Angeles County, Kalifornien)
 Alpine (Mendocino County, Kalifornien)
 Alpine (San Diego County, Kalifornien)
 Alpine (Kentucky), im Pulaski County
 Alpine (Maryland), im Frederick County
 Alpine (Michigan), im Kent County
 Alpine (Mississippi), im Union County
 Alpine (Montana), im Carbon County
 Alpine (Nevada), im Esmeralda County – nicht mehr existent
 Alpine (New Jersey), im Bergen County
 Alpine (New York), im Schuyler County
 Alpine (Oregon), im Benton County
 Alpine (Pennsylvania), im York County
 Alpine (Tennessee), im Overton County
 Alpine (Texas), im Brewster County
 Alpine (Utah), im Utah County
 Alpine (Botetourt County, Virginia)
 Alpine (Fairfax County, Virginia)
 Alpine (Shenandoah County, Virginia)
 Alpine (Washington), im Clark County
 Alpine (Wyoming), im Lincoln County
 Alpine Ranchettes Two, im Weber County, Utah
 Alpine Shores, im Cherokee County, Alabama
 Alpine Terrace, im Clermont County, Ohio
 Alpine View, im Frederick County, Maryland

Sonstiges:
 Alpine Airport, Airport im Lincoln County, Wyoming
 Alpine Airstrip, Airport in Alaska
 Alpine County Airport, Airport im Alpine County, Kalifornien
 Alpine Range Airport, Airport im Tarrant County, Texas
 Alpine-Casparis Municipal Airport, Airport im Brewster County, Texas
 Alpine Evergreen Quarry, im Kitsap County, Washington
 Alpine Mine (Clear Creek County, Colorado)
 Alpine Mine (Ouray County, Colorado)
 Alpine Mine (Pitkin County, Colorado)
 Alpine Mine (Las Animas County, Colorado)
 Alpine Mine (Gunnison County, Colorado)
 Alpine Mine (San Benito County, Kalifornien)
 Alpine Mine (Alpine County, Kalifornien)
 Alpine Mine (Douglas County, Nevada)
 Alpine Mine (Pershing County, Nevada)
 Alpine Mine (Humboldt County, Nevada)
 Alpine Mine (Wyoming), im Lincoln County

Parks in den Vereinigten Staaten:
 Alpine-Nationalpark. nördlich Melbourne, Victoria, Australien
 Alpine Park (Illinois), im Winnebago County
 Alpine Park (Los Angeles County, Kalifornien)
 Alpine Park (San Mateo County, Kalifornien)
 Alpine Park (Oregon), im Washington County
 Alpine Recreation Area, im Pulaski County, Kentucky
 Alpine Drain, Fluss im St. Clair County, Michigan
 Alpine Pond, See im Iron County, Utah

im NRHP gelistete Objekte:
 Alpine Apartments, in Anaconda, Montana, ID-Nr. 98001299
 Alpine City Hall, in Alpine, Utah, ID-Nr. 91001820
 Alpine County Courthouse, in Markleeville, Kalifornien, ID-Nr. 04001074
 Alpine Elementary School, in Alpine, Arizona, ID-Nr. 97000369
 Alpine Hose Company No. 2, in Georgetown, Connecticut, ID-Nr. 73000464
 Alpine Institute, in Alpine, Tennessee, ID-Nr. 02001339
 Alpine LDS Church Meetinghouse, in Alpine, Utah, ID-Nr. 90000794
 Alpine Tunnel Historic District, in Pitkin, Connecticut, ID-Nr. 80004632

Siehe auch:
 Alpin
 Alpine Brook
 Alpine Creek
 Alpine Heights
 Alpine Junction
 Alpine Lake
 Alpine Village
 MacAlpine
 McAlpine